Де́тская музыка́льная шко́ла № 1:

 Детская музыкальная школа № 1 (Обнинск)
 Детская музыкальная школа № 1 (Пенза)

См. также 
 Школа № 1